Ce nom correspond à deux genres d'amphibiens :
 Phrynoderma Fitzinger, 1843 un synonyme de Euphlyctis Fitzinger, 1843
 Phrynoderma Boulenger, 1893 un synonyme de Theloderma Tschudi, 1838

Dicroglossinae
Rhacophorinae
Synonyme de genre d'anoures (nom scientifique)